Chapman es el apellido de diferentes personajes reales y de ficción:
 Tracy Chapman, (Cleveland, Ohio, 1964) es una cantautora estadounidense ganadora de varios premios Grammy.
 George Chapman, (Hitchin, Hertfordshire h. 1559 - Londres 1634) fue un poeta, dramaturgo y traductor inglés.
 Fredrik Henrik af Chapman, (1721-1808), arquitecto naval sueco.
 Frank Michler Chapman, (1864 – 1945) fue un ornitólogo norteamericano.
 Alvin Wentworth Chapman, (1809 – 1899) fue un médico y botánico estadounidense.
 Anthony Colin Bruce Chapman, (1928 - 1982) fue un diseñador, inventor y constructor en la industria del automóvil, creador de Lotus Cars.
 Graham Chapman, (Leicester, Inglaterra, 1941 – Maidstone, Inglaterra, 1989) fue actor y guionista cinematográfico, miembro del grupo humorístico Monty Python. 
 Jake y Dinos Chapman, son hermanos y artistas conceptuales ingleses conocidos como los Chapman Brothers: Jake Chapman (n. Cheltenham, Reino Unido, 1966) y Dinos Chapman (n. Londres, Reino Unido, 1962)
 Rex Everett Chapman, (Bowling Green, Kentucky, Estados Unidos, 1967) es un exjugador de baloncesto estadounidense que disputó 12 temporadas en la NBA.
 Edward Arnold "Eddie" Chapman, (Burnopfield, Condado de Durham, 1914 - 1997) era un criminal empedernido que se convirtió en agente doble británico bajo el seudónimo de ZigZag durante la Segunda Guerra Mundial. ;
 Sydney Chapman, (Mánchester, Reino Unido, 1888 – 1970) fue un matemático y geofísico angloamericano que descubrió los mecanismos de formación de la capa de ozono.
 Mark David Chapman, (Fort Worth, Texas, Estados Unidos, 1955 - ) es conocido por ser el asesino ejecutivo y confeso de John Lennon.
 Annie Chapman, (1841 - 1888) fue víctima del famoso asesino en serie no identificado Jack el Destripador. 
 El Reverendo John Chapman OSB, (1865 - 1933), fue un sacerdote católico, 4.º abad de Downside Abbey, estudioso del Nuevo Testamento y escritor espiritual.
 Roy Chapman Andrews, (1884 - 1960) fue un explorador, aventurero y naturalista estadounidense conocido por dirigir una serie de expediciones a China.
 Abel Chapman, (1851–1929) fue un cazador-naturalista nacido en Sunderland (Inglaterra) que explora y describe los paisajes y la vida silvestre de la península ibérica del .
 Steven Curtis Chapman, (Paducah, Kentucky, 1962) es un músico cristiano estadounidense.
 Bruce K. Chapman, (1940) es director y fundador del Discovery Institute, periodista, político y diplomático del Partido Republicano.
 Mark Lindsay Chapman, (Londres, Inglaterra, 1954) es un actor teatral y televisivo. 
 Jim Chapman es un personaje ficticio de la saga de videojuegos Resident Evil.
 Sir Alexander Chapman «Alex» Ferguson, (Govan, Glasgow, 1941 ), es un entrenador y exfutbolista escocés, técnico del Manchester United desde 1986.
 Frederick Chapman Robbins, (Aubur, Alabama, Estados Unidos, 1916 - 2003), fue médico y recibiría el Premio Nobel de Fisiología o Medicina del año 1954, por sus trabajos sobre virología y bacteriología.
 Percy Chapman, (Queens, Nueva York, Estados Unidos, 1971) más conocido como Tragedy Khadafi, y antes como Intelligent Hoodlum, es un intérprete estadounidense de música rap.
 Florence Glenda Ballard Chapman, (Detroit, Míchigan, Estados Unidos, 1943 – 1976), fue una cantante estadounidense, fundadora, y durante un tiempo vocalista de la banda femenina The Supremes.
 John Chapman, conocido como Johnny Appleseed, (Leominster, Massachusetts, 1774, - Fort Wayne, Indiana, 1845) fue un pionero y héroe folclórico estadounidense.
 Joyce Chapman Lebra, (Honolulu, 1925) es la primera mujer americana licenciada en Historia Japonesa en Estados Unidos.
 Billy Chapman es un personaje de la película Silent Night, Deadly Night.
 Augustus Chapman Allen fue uno de los fundadores de la ciudad de Houston, Estados Unidos, en 1836
 Mike Chapman es un productor musical del grupo Sweet.
 Herbert Chapman fue un entrenador del equipo de fútbol inglés Arsenal FC.
 Edward Chapman fue un actor de la película Juno and the Paycock, de Alfred Hitchcock.
 Chapman es un personaje del juego Runaway 3: A Twist of Fate.
 Los hermanos Chapman, o hermanos Chaps, son los animadores Michael "Mike" Chapman y Matthew "Matt" Chapman, creadores de la serie de animación Homestar Runner.
 Matthew Chapman es escritor y director de la película Heart of Midnight.
 Brenda Chapman, escritora, guionista y directora de animación, conocida por dirigir El príncipe de Egipto de DreamWorks Animation y Brave de Pixar.

Además 
 El Chapman Stick, o The Stick, es un instrumento musical eléctrico inventado por el lutier californiano Emmett Chapman a finales de los sesenta. 
 La ley de Chapman-Kolmogórov, basada en la ecuación del mismo nombre, es obra independiente del matemático británico Sydney Chapman y el matemático ruso Andrey Kolmogorov sobre teoría de probabilidad. 
 Chapman Creek es una ciudad de Kansas (Estados Unidos).
 Dorothy Chapman Fuqua Conservatory es un conjunto de invernaderos que alberga plantas de selvas tropicales y desiertos en el Jardín Botánico de Atlanta.
 Las escalas de Chapman sirven para valorar la enfermedad de la anhedonia.
 El Pico de Chapman está localizado junto a Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
 En microbiología, el medio de Chapman es una forma de nombrar al agar manitol salado.